Heavenly kan syfta på:

Heavenly (musikalbum) – musikgruppen L'Arc~en~Ciels tredje album
Heavenly (brittisk musikgrupp) – ett brittiskt tweepop-band som bildades 1989
Heavenly (fransk musikgrupp) – en musikgrupp som bildades i Frankrike 1994
Heavenly Records – ett brittiskt skivbolag
Heavenly Sword – titel på ett spel som släpptes till Playstation 3 i september 2007